Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du  au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple :
 Aucune surprise n'a lieu au , si ce n'est le forfait de dernière minute de James Blake. Andy Roddick,  mondial, enchaîne sa  consécutive, Coupe Davis comprise, contre Gilles Müller. Il est l'ultra-favori de ce tournoi, puisque la tête de série , Tommy Haas, meilleur classé après l'Américain, est 24 places derrière lui au classement de l'ATP !
 En 1/8 de finale, le double tenant du titre et triple vainqueur de l'épreuve, tête de série , Tommy Haas, est éliminé par son compatriote Benjamin Becker, alors qu'il menait 1 set à 0. Thomas Johansson, sorti par Chris Guccione, Jürgen Melzer, par Steve Darcis, et Sam Querrey, par le vétéran Jonas Björkman, sont les autres têtes de série éliminées. Cette hécatombe profite aux rescapés du bas de tableau qui n'ont plus de tête de série à affronter avant au moins la finale.
 Lors des quarts de finale, la terreur du moment, Robin Söderling, met fin à la série de victoires consécutives (8) d'Andy Roddick. Dans le choc des générations, entre Jonas Björkman, 35 ans, et Donald Young, 18 ans, c'est le vétéran qui l'emporte, en sauvant au passage une balle de match dans le tie-break du . Le Belge Steve Darcis et le Tchèque très en forme Radek Štěpánek les rejoignent en demi-finales.
 Comme Andy Roddick l'avait prévu en conférence de presse à la suite de sa défaite, Robin Söderling poursuit son chemin et se qualifie pour la finale, face à Radek Štěpánek, sa . Il y retrouve Steve Darcis, qui se qualifie aux dépens de Jonas Björkman, pour la deuxième finale de sa carrière, après Amersfoort 2007.
 Comme ne l'avait pas prévu Andy Roddick en conférence de presse, Robin Söderling s'incline en finale contre Steve Darcis. Celui-ci remporte le second titre de sa carrière après Amersfoort 2007. Le Belge obtient le meilleur classement de sa carrière, soit la  du classement mondial, après cette victoire. Robin Söderling continue de grappiller des places après sa finale à Rotterdam la semaine précédente, et se hisse à la .

En double Mahesh Bhupathi et Mark Knowles s'imposent en finale face à Sanchai Ratiwatana et Sonchat Ratiwatana. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2008) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2008
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en février 2008
Tennis en mars 2008